Arbil se poate referi la:
 Arbil, provincie din Irak
 Arbil, oraș din Irak